Vaahersalo kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Vaahersalo (halvö i Haukivesi), Södra Savolax, 
2. Vaahersalo (ö i Pihlajavesi), Södra Savolax,  (9,6 km²)

Robotskapade Finlandförgreningar